

Persone 
 Cesidio Oddi – calciatore italiano
 Diego Oddi – beato, frate francescano italiano
 Emidio Oddi (n. 1956) – calciatore italiano
 Ettore Arrigoni degli Oddi – ornitologo e naturalista italiano.
 Giacomo Oddi (frate) (1400 circa–1487) – scrittore e frate francescano
 Giacomo Oddi (1679-1770) – cardinale italiano, nunzio apostolico in Portogallo
 Giancarlo Oddi (n. 1948) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Gianni Oddi (n. 1946) – sassofonista italiano
 Girolamo Figini Oddi – vescovo della Diocesi di Teramo-Atri nel 1639
 Mauro degli Oddi (1639-1702) – architetto, pittore e incisore italiano. 
 Muzio Oddi (1569-1639) – matematico e gnomonista italiano, acquistò Casa Santi
 Niccolò Oddi (1715-1767) – cardinale italiano
 Oddo Degli Oddi (1478-1558) – medico italiano
 Pierluigi Oddi – imitatore televisivo italiano
 Ruggero Oddi (1864-1913) – anatomista e fisiologo italiano
 Silvio Oddi (1910-2001) – cardinale italiano
 Sforza Oddi (1540-1611) – giurista e commediografo italiano
 Margherita Oddi di Moricone – seconda moglie di Manenti

Edifici 
 Galleria Oddi-Baglioni – Galleria d'arte moderna, a Roma
 Galleria d'arte moderna Ricci Oddi – pinacoteca di Piacenza, dedicata a dipinti di arte moderna
 Palazzo Oddi – storico palazzo di Viterbo
 Palazzo Oddo (collegio Oddi)- storico palazzo nel centro di Albenga
 Pala degli Oddi – dipinto di Raffaello Sanzio

Altro 
 Oddi – cognome italiano
 Oddi – album del sassofonista italiano Gianni Oddi del 1973
 Sfintere di Oddi – sfintere del coledoco a livello del suo sbocco nel duodeno; prende il nome da Ruggero Oddi
 Oddi – città islandese ove fu cresciuto Snorri Sturluson
 Cappella degli Oddi – Chiesa di Perugia

Pagine correlate
 Degli Oddi